Такмичење у плеј офу за попуну Светске групе II одржаће се 26/27. априла 2008. године.

У плеј офу играју 4 екипе које су поражене у првом колу Светске групе II: Хрватска, Белгија, Словачка, Аустрија, и четири екипе победнице регионалних такмичења: две екипе из Евро/Афричке зоне Србија и Швајцарска, победник Америчке зоне Колумбија и Азијско/Океанијске зоне Узбекистан.

Парови 

Победници Србија, Белгија, Словачка и Швајцарска ће 2009 играти у Светској групи II, а поражени у Првим групама регионалних зона. Хрватска и Аустрија у Евро/Афричкој, Колумбија у Америчкој и Узбекитан у Азијско/Океанијској Првој групи.

Састави екипа 
 :
 Сибила Бамер {24}, Тамира Пасек (46), Ивона Мојзбургер (62), Меланија Клафнер (310), 
 :
 Јанина Викмајер (130), Каролина Маес (179), Кристен Флипкенс (192), Дерби Фејс (365), 
 : 
 Ника Ожеговић (150), Јелена Костанић-Тошић (152), Ана Врљић (243), Санда Мамић (386)
 :
 Каталина Кастано (119), Маријана Дукве Марино (169), Александра Морени Касте (831), Јулијана Лизаразо (957)
 :
 Доминика Цибулкова ('31'), Магдалена Рибарикова (167), Јанета Хусаорва (1048), Кристина Кучова (475)
  Србија: 
 Ана Ивановић (2), Јелена Јанковић (5), Ана Јовановић (268), Теодора Мирчић (273)
 
Пати Шнидер (12), Емануела Гаљарди (140), Стефани Фогел (200), Никол Рајнер (405)
 :
 Акгул Аманмурадова (67), Ирода Тулјаганова (327), Влада Екшибарова (364), Албина Хабибулина (893)

Детаљи

Хрватска - Србија

Белгија — Колумбија

Словачка - Узбекистан

Аустрија - Швајцарска

Види још 
 Фед куп
 Фед куп 2008.

Спољашње везе 

 2008 Fed Cup 

Фед куп
Тенис 2008.